Ле-Дезе́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Васси. Округ коммуны — Вир.

Код INSEE коммуны — 14222.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 81 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 58 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 42 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 72,4 %, в 1999 году было 76,3 %). Из 42 активных жителей работали 41 человек (23 мужчины и 18 женщин), безработным был 1 мужчина. Среди 16 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ле-Дезер

Коммуны департамента Кальвадос